Gyenge Lajos (1914–1981) barlangkutató
 Gyenge Lajos (1970) dobos